Plusieurs batailles portent le nom de bataille de Plaisance :

 Bataille de Plaisance (217 av. J.-C.), pendant la deuxième guerre punique
 Bataille de Plaisance (456) 
 Bataille de Plaisance (1746)
 Bataille de Plaisance (1800)
 Bataille de Plaisance (1802) (Haïti)